Karin Prinsloo (1972-), karatéka sud-africaine
Karin Prinsloo (1989-), nageuse sud-africaine